Miejscowości w USA:
 Equality – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Gallatin
Gminy w USA:
 Equality (ang. Equality Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Gallatin
 Equality (ang. Equality Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Red Lake
 Equality (ang. Equality Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Miller
 Equality (ang. Equality Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Williams